Cosimo ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Cosimo ist die italienische Form des griechischen Vornamens Kosmas, der „ordentlich“, „sittlich“ oder „ruhig“ bedeutet (vgl. κόσμος, kósmos, „Schmuck“, „Ordnung“, „Welt“).

Varianten 
 weiblich: Cosima 
 Abkürzungen: Cosi, Cosma (ital.); Cosmo (engl.)

Namensträger

Vorname 

 Cosimo Bartoli (1503–1572), italienischer Humanist, Übersetzer, Kunsttheoretiker und Diplomat
 Cosimo Citiolo (* 1981), deutscher Sänger, Entertainer und Autor
 Cosimo Alessandro Collini (1727–1806), ab 1760 Hofhistoriograph und Leiter des Naturalienkabinettes am Mannheimer Hof
 Cosimo Matassa (1926–2014), US-amerikanischer Tonstudio-Betreiber und Toningenieur
 Cosimo de’ Medici (1389–1464), genannt il Vecchio
 Cosimo I. de’ Medici (1519–1574), erster Großherzog der Toskana
 Cosimo II. de’ Medici (1590–1621), Großherzog der Toskana seit 1608
 Cosimo III. de’ Medici (1642–1723), Großherzog der Toskana seit 1670
 Cosimo dei Migliorati (1336–1406) (Papst Innozenz VII.)
 Cosimo Pinto (* 1943), italienischer Boxer
 Cosimo Rosselli (1439–1507), italienischer Maler der Renaissance
 Cosimo Stawiarski (* 1974), italienischer Violinist

Familienname 
 Piero di Cosimo (1462–1521), italienischer Maler

Männlicher Vorname
Italienischer Personenname